Жванец — топонимическая фамилия и топоним.

Известные носители 
 Жванецкий, Михаил Михайлович (1934—2020) — русский писатель-сатирик и исполнитель собственных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр.

Топоним 
 Жванец — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области Украины, раньше город; от его названия образованы:
 Жванецкий договор
 Жванецкий замок

См. также 
 Бульвар Михаила Жванецкого